«Гамбри́нус» — фильм режиссёра Дмитрия Месхиева  года, драма по мотивам одноимённого рассказа Александра Куприна.

Сюжет 

Скрипач-виртуоз и пьяница — еврей Сашка, играет на скрипке свои мелодии в южном портовом городке, в кабаке «Гамбринус».

Действие происходит в начале XX века, фильм о людях, музыке и еврейских погромах.

В ролях 
 Михаил Безверхний — Сашка, скрипач
 Нина Русланова — мадам Иванова
 Ирина Розанова — Катя
 Александр Трофимов — тапёр, «революционер без штанов»
 Борис Плотников — Миша, вор, бизнесмен, чекист
 Виктор Павлов — Степан Лукич, городовой
 Лев Борисов — рыбак
 Эрнст Романов — чиновник

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валерий Тодоровский
 Режиссёр-постановщик: Дмитрий Месхиев
 Оператор-постановщик: Юрий Шайгарданов
 Продюсер: Марк Рудинштейн

Награды 
 1990 — КФ «Дебют-90» (Москва). Специальный приз жюри (Дмитрий Месхиев)
 1990 — МКФ молодого кино (Валенсия). Специальный приз жюри (Дмитрий Месхиев)

Съёмки 

Главную роль скрипача Сашки исполнил скрипач — лауреат международных конкурсов, профессор Гентской консерватории Михаил Безверхний. В фильме использована музыка: Льва Смирнова, Моцарта, Глюка, Шостаковича, Листа, Ланнера, Баха, Кюни, Шуберта. Музыку в фильме исполняют Михаил Безверхний (скрипка) и Э. Штейнберг (фортепиано)

Критика о роли Александра Трофимова:
В фильме Д. Месхиева «Гамбринус» Трофимов, не жалея характерности, создал портрет тапёра одесской забегаловки, поставив диагноз: неврастения революции. «Рэволюционэр без штанов» — в свою очередь ставят диагноз ему. Актёр снабдил тапёра романтической паганиниевской прядью волос, спадающей на надменное скуластое лицо с вечным бычком в углу рта. Если герой Трофимова в этом фильме и Бес, то из романа Достоевского. Бесовщина революции, брутальная энергия анархизма выливаются под его худыми длинными пальцами в дьявольскую джазовую импровизацию. Он — нигилист времен Интернационала: до основанья, а затем… Он — поистаскавшийся за полстолетия Родион Романович нового поколения. На родство с таганским персонажем Трофимова указывают чёрное пальто и замурзанный шарф, петлёй болтающийся на шее купринского «рэволюционэра». Поверженный своей же революцией, её ангел-буревестник в финале фильма буквально втоптан вакханалией террора в грязь. Трагическая маска низвергнутого Бога хватает дождь ртом.

Примечания

Ссылки 
 «Гамбринус» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы Одесской киностудии
Экранизации произведений Александра Куприна
Фильмы СССР 1990 года